Английские слова Pool (бассейн) и Poole (имя собственное) читаются в русском языке одинаково — Пул.

Пул — многозначный термин.
 Пул — разновидность бильярда.
 Пул-8 — подразновидность бильярда «пул».
 Пул чекерс — разновидность игры в шашки.
 Модемный пул — оборудование для обеспечения доступа к сети через модем.
 Объектный пул — в информатике набор готовых к использованию объектов.
 Монеты:
 Пул (пуло) — медная монета Золотой Орды, Древней Руси; в настоящее время разменная денежная единица Афганистана (1/100 афгани).
 Львовский пул — медная монета XIV века, чеканившаяся во Львове.
 Пул () — город в Великобритании.
 Пул — бухта, которой дал название город.
 Пул — департамент в южной части Республики Конго.
 Страховой пул — добровольное объединение страховщиков.
 Кремлёвский пул — группа журналистов, на постоянной основе освещающих деятельность президента Российской Федерации.
 Пул ( — «общий котёл») — вид монополии, объединение участников рынка, прибыль и расходы которого поступают в общий фонд и распределяются между ними согласно заранее установленной пропорции.

Персоналии 
 Пул, Бертрам Уильям Генри (1880—1957) — английский и американский филателист.
 Пул, Кристофер (род. 1988) — американский интернет-деятель, основатель сайтов 4chan.org и canv.as.
 Пул, Лафайет (1919—1991) — американский офицер, танкист-ас, участник Второй мировой войны.
 Пул, Леа (род. 1950) — канадский кинорежиссёр.
 Пул, Малкольм (род. 1949) — австралийский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1976 года.
 Пул, Реган (род. 1998) — валлийский футболист, защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед».
 Пул, Эрнест (1880—1950) — американский писатель и публицист, лауреат Пулитцеровской премии.

См. также